Naranjos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Naranjos, Naranjos Amatlán, ort, 
 Naranjos, Huatusco, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar